Feichtner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Feichtner (* 1942), deutscher Volksschauspieler
 Barbara Feichtner (* 1982), österreichische Biathletin und Skilangläuferin
 Dieter Feichtner (1943–1999), österreichischer Synthesizerspieler und Komponist
 Dmitry Feichtner-Kozlov (* 1972), deutsch-russischer Mathematiker
 Eva-Maria Feichtner (* 1972), deutsche Mathematikerin
 Edgar Feichtner (* um 1955), deutscher Wirtschaftswissenschaftler, Hochschullehrer und Blasmusiker
 Marianne Feichtner, deutsche Eisstockschützin
 Thomas Feichtner (* 1970), österreichischer Industriedesigner